Gertie est un prénom pouvant désigner:

Prénom
 (1927-2005), écrivaine de livres pour enfant néerlandaise
 (1887-1957), chanteuse et danseuse anglaise
 (1879-1952), actrice et chanteuse anglaise

Film
Gertie le dinosaure (1914), film d'animation de Winsor McCay

Voir aussi

Homonymie de prénom